| Предыдущий = Les chemins de ma maison
| Пред_год = 1983
| Год = 1983
| Следующий = Mélanie
| След_год = 1984
| Прочее = }}

Chants et contes de Noël — франкоязычный рождественский альбом канадской певицы Селин Дион, вышедший в Квебеке, Канада, в 1983 году. Это её шестой франкоязычный альбом и второй рождественский альбом.

Информация об альбоме 
Второй Рождественский релиз Селин Дион включал в себя, помимо традиционных песен, таких как «Promenade en traîneau» и «Joyeux Noël», несколько сказок на тему рождества, написанных Иваном Дюшармом и записанных певицей в студии.

Три песни для этого альбома («Promenade en traîneau», «Joyeux Noël» и «Glory Alleluia») были взяты из первого рождественского альбома Селин Дион Céline Dion chante Noël, вышедшего в 1981 году. В поддержку альбома был выпущен сингл «Un enfant», кавер-версия песни Жака Бреля. «Chants et contes de Noël» также включает в себя трек «À quatre pas d'ici», который является франкоязычной адаптацией хита группы Bucks Fizz «The Land of Make Believe». Авторы этой песни написали для Селин Дион такие хиты, как «Think Twice» и «Call the Man» много лет спустя.

Было продано 50 000 экземпляров этого альбома.

Список композиций

Хронология релиза альбома

Ссылки 

Альбомы Селин Дион
Рождественские альбомы 1983 года
Рождественские альбомы Канады
Рождественские поп-альбомы